Ilsa – romanzo di Madeleine L'Engle del 1946
Ilsa – serie di film d'exploitation
Ilsa – variante del nome proprio di persona femminile Ilse
ILSA – fanzine online sui giochi da tavolo